Земмеринг ():
 Земмеринг — горнолыжный курорт
 Земмеринг — останки ударного кратера на восточной окраине Моря Островов в центральной области видимой стороны Луны.
 Земмеринг — город в Австрии
 Земмеринг — горный перевал в Австрии

См. также 
 Земмерингская железная дорога
 Самуэль Томас Зёммеринг